Бланкеннагель — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Бланкеннагель, Егор Иванович (1750—1813) — георгиевский кавалер (№ 1226; 26 ноября 1795); генерал-майор; один из основателей (наряду с Я. С. Есиповым) в 1802 году первого в России и второго в Европе завода, вырабатывающего сахар из сахарной свёклы.
 Бланкеннагель, Иван Иванович — георгиевский кавалер (№ 576; 26 ноября 1788); секунд-майор.
 Бланкеннагель, Мухина (в девичестве), Каразина Александра Васильевна (1783 — 24 мая 1861) — русская переводчица, падчерица Е. И. Бланкеннагеля.